Франци́ск Смугле́вич (Францишек Смуглевич, , , 6 октября 1745, Варшава — 6 (18) сентября 1807, Вильна) — польский художник, основоположник литовской национальной школы живописи.

Биография 

Первыми учителями Франциска были его отец художник Лукаш Смуглевич (помимо Франциска, ещё четверо его сыновей связаны с изобразительным искусством) и родственник Шимон Чехович. В 1763—1764 годах он учился в Риме у Антона фон Марона, с 1765 года как стипендиат короля Станислава Августа в римской Академии святого Луки. В 1784 году вернулся в Варшаву. По приглашению епископа Масальского в 1785 году и, после перерыва, с 1797 года жил и работал в Вильне, в 1786—1797 годах в Варшаве, где основал частную школу живописи.

Основал кафедру живописи и рисунка в Главной виленской школе, в 1803 году преобразованной в императорский Виленский университет, и заведовал ею; профессор (1797). Среди его учеников — Ян Дамель, Юзеф Олешкевич, Юзеф Пешка и другие.

В 1800—1801 годах жил и работал в Санкт-Петербурге, в частности оформлял интерьеры Михайловского замка.

Был похоронен на кладбище Расу в Вильне. Однако точное место его захоронения было неизвестно уже в конце XIX века.

Творчество 

Живопись по своему характеру классицистическая (преимущественно картины на темы древней истории и Библии, портреты; бытовые сцены), с элементами барокко. В рисунках раннего периода преимущественно античные здания Рима и их руины, пейзажи Италии. Рисовал акварели — копии фресок римских и этрусских могил.

Писал картины исторической и мифологической тематики, для костёлов Варшавы и других городов Польши — религиозной. В вильнюсском костёле Святых Петра и Павла находится одно из полотен Смуглевича на религиозную тему — «Прощание св. Петра и Павла» (1804). Декорировал постройки в имениях Польши.

Автор цикла акварелей с видами архитектурных памятников Вильны (1785; Художественный музей Литвы), имеющих значение источника ценной иконографической информации об исчезнувших или необратимо изменившихся сооружениях. Благодаря многочисленным репродукциям широко известны акварели Смуглевича, зафиксировавшие ворота виленской городской стены и развалины королевского замка в Вильне.

В 1802 году вместе с братом Антонием Смуглевичем декорировал зал заседаний в Главной виленской школе, ныне Зал Смуглявичюса Вильнюсского университета (читальный зал редкой книги библиотеки Вильнюсского университета).

Творчество художника оказало большое влияние на развитие литовского изобразительного искусства.

Галерея

Известные произведения 
 «Литовские крестьяне» (Вильнюсская картинная галерея Художественного музея Литвы)
 «Смерть Виргинии» (Вильнюсская картинная галерея Художественного музея Литвы)
 «Скифские послы у Дария» (Вильнюсская картинная галерея Художественного музея Литвы)
 «Портрет семьи Прозор» (1789, Национальный музей, Варшава)
 «Присяга Костюшко» (1797, Национальный музей, Познань)

Память 
Имя Смуглевича носит улица в Вильнюсе (Веркяйское староство).

Примечания

Литература 
 Pranciškus Smuglevičius ir jo epocha. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997. —

Ссылки 
 Смуглевич в экспозиции Вильнюсской картинной галереи
 Professor Pranciskus Smuglevicius
 

Художники Литвы
Художники Польши XVIII века
Преподаватели Вильнюсского университета
Похороненные на кладбище Расу